De Colo-Colo, Chileense voetbalclub; 
De monito del monte (Dromiciops gliroides), een buideldier uit Zuid-Amerika;
De colocolokat (Leopardus colocolo), een katachtige uit Zuid-Amerika.